Jump kan syfta på:

 Jump (Van Halen-låt) – en sång av Van Halen från 1984
 Jump (Kris Kross-låt) – en sång av Kris Kross från 1992
 Jump (Madonna-låt) – en sång av Madonna från 2006
 Jump (låt av Flo Rida) – en sång av Flo Rida från 2009
 Shūkan Shōnen Jump – en japansk serietidning